Název Střeziměřice mají dvě sídla:
 Střeziměřice (Horní Stropnice), část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Střeziměřice (Chvalkovice), část obce Chvalkovice v okrese Náchod (k. ú. Střeziměřice)

Externí odkazy